Крестьяне () — азербайджанский исторический фильм с элементами драмы 1939 года производства Бакинской киностудии.
 
Единственный фильм режиссёра Самеда Марданова, который скончался в том же году в возрасте 29 лет и не дожил до премьеры фильма. Первые работы в кино актёров Исмаила Османлы и Мамедрзы Шейхзаманова.

Сюжет 
Накануне падения мусаватистского правительства большевистская пропаганда среди крестьян вылилась в восстание против беев.

Фильм рассказывает о революционном движении в Азербайджане, активном участии XI золотой армии и передаче большевиков в свои руки.

Создатели фильма

В ролях 
 Алескер Алекперов
 Мустафа Марданов
 Рза Дараблы
 Борис Байков
 Рза Афганлы
 Сидги Рухулла
 Али Гурбанов
 Мовсун Санани
 Хейри Амирзаде
 Тамара Искандерова
 Микаил Микаилов
 Атамоглан Рзаев
 Али-Саттар Меликов
 А. Волохов
 Исмаил Османлы
  Фатех Фатуллаев

Административная группа 
 автор сценария : Георгий Мдивани
 режиссёр-постановщик : Самед Марданов (первая и последняя работа в кино)
 операторы-постановщики : Дмитрий Фельдман, Фёдор Фельдман
 композитор : Ниязи
 автор текста песни : Расул Рза

Библиография 
 Şəmsəddin Abbasov. «Sovet Azərbaycanının kinosu» //Kommunist.- 1958.- 29 avqust.
 «Azərbaycanın kino tarixindən…» [«Kəndlilər», «İsmət», «Gilan qızı», «Fətəli xan» və «Səbuhi» filmləri haqqında] //Kino yenilikləri.- 1968, № 29-30. — səh. 7.
 Азербайджанской ССР кинематография. Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — стр. 12.
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — стр. 16; 253.
 Aydın Kazımzadə. Azərbaycan kinosu. Filmlərin izahlı kataloqu: 1898—2002. 2 cilddə. 1-ci cild. Bakı: Nağıl evi, 2003.
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 31-40; 80.
 Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan. Ramiz Məmmədov. Kino. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.- səh. 813.
 Kazımzadə, A. Uzunömürlü «Kəndlilər»: [Rejissor Səməd Mərdanovun quruluşunda hazırlanan eyni adlı kino haqqında] //Mədəniyyət.- 2010.- 8 yanvar.- S. 10.

Ссылки 
 http://azerbaijanfilm.az/kinofilmler/filmlerin-kataloqu/k/319-kndllr.html
 https://kinozayka.net/istoricheskie/2624-krestyane-1939-smotret-onlajn.html 
 http://dipifr1968.livejournal.com/397796.html

Фильмы СССР 1939 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на азербайджанском языке
Исторические фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы по сценариям Георгия Мдивани